Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2020 vond plaats van zondag 20 tot en met zaterdag 26 september 2020 in de Franse plaats Straatsburg. Het was de 34e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Dajana Jastremska was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Het tweede reekshoofd, Elina Svitolina uit Oekraïne, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Kazachse Jelena Rybakina in drie sets. Svitolina wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Straatsburg op haar naam te schrij­ven. Het was haar zestiende WTA-titel, de tweede van 2020. Zij won € 20.161 prijzen­geld op dit toernooi.

De twee Belgische deelneemsters, Alison Van Uytvanck (rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten) en Greet Minnen (die via het kwalificatietoernooi een plaats in de hoofdtabel had veroverd), verloren beiden hun openingspartij.

Ook de enige Nederlandse speelster, Kiki Bertens (als derde geplaatst), kwam niet voorbij de eerste ronde – zij moest tijdens de derde set de strijd staken wegens een enkelblessure.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de Australische titelhoudsters Darja Gavrilova en Ellen Perez had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Perez speelde samen met landgenote Storm Sanders – reeds in de eerste ronde moesten zij het afleggen tegen de latere winnaressen.

Alle vier reekshoofden "deden wat zij moesten doen" en bereikten de halve finale.

Het als eerste geplaatste duo Nicole Melichar en Demi Schuurs won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Hayley Carter (VS) en Luisa Stefani (Brazilië) in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Melichar had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Nederlandse Schuurs elf.

Naast Schuurs waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Straatsburg 2020
Straatsburg